En Pologne, Błota peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Błota, un village du powiat de Brzeg,
 Błota, un village du powiat de Kutno,
 Błota, un village du powiat de Sieradz.